1034 км — остановочная платформа (остановочный пункт) Северо-Кавказской железной дороги, на территории Каменского района Ростовской области в хуторе Старая Станица.

Характеристика 
Платформа находится между городом Каменском-Шахтинским и его микрорайоном — Заводской. На ней делают остановки пригородные электропоезда. Имеется выход к Железнодорожному переулку и Профильной улице хутора Старая Станица.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 1034 км

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги